Отря́д самоуби́йц () — группа членов , назначенная в 1950 году генерал-губернатором Бернардом Фрейбергом по совету премьер-министра Сиднея Холланда для того, чтобы обеспечить принятие Законодательным советом решения о самороспуске.

История 
С момента своего основания Парламент Новой Зеландии состоял из двух палат — избираемой народом Палаты представителей и назначаемого генерал-губернатором Законодательного совета. Однако в середине XX века Законодательный совет стал всё больше восприниматься как неэффективный орган. Отмечалось, что Совет мало влияет на законодательный процесс — законопроекты, присылаемые в него из Палаты представителей, редко им критиковались, в большинстве случаев билль, одобренный Палатой, автоматически одобрялся Советом и получал силу закона. В связи с этим многие новозеландцы стали выступать за реформу Совета либо за его полное упразднение.

Инициатором упразднения Законодательного совета стал глава Национальной партии и  Сидней Холланд. В 1947 году он представил Палате представителей  о роспуске Совета. Однако для упразднения верхней палаты парламента требовалось внести изменения в , что мог сделать только Парламент Великобритании. Для того, чтобы обойти это ограничение, Палата представителей сначала приняла Вестминстерский статут (). Затем был принят  — Палата представителей обратилась к Парламенту Великобритании с просьбой одобрить внесение изменений в Конституцию. Наконец, британский парламент ответил на запрос новозеландцев и одобрил поправки, упраздняющие Законодательный совет.

Однако правящее лейбористское правительство Питера Фрейзера проигнорировало это решение и, вплоть до поражения лейбористов на , не делало никаких попыток на деле упразднить верхнюю палату. После выборов было сформировано правительство Национальной партии во главе с Холландом, которое немедленно приступило к упразднению Совета. Сам Закон об отмене Законодательного совета был разработан под руководством министра юстиции и генерального прокурора .

Девятнадцать из двадцати пяти действующих на тот момент членов Совета были против его упразднения. В связи с этим 22 июня 1950 года генерал-губернатор Бернард Фрейберг, по совету премьера Холланда, назначил двадцать пять новых членов Совета. В прессе они получили ироничное название отряд самоубийц, так как были назначены в Совет для того, чтобы проголосовать за его отмену. Само название «отряд самоубийц» возникло по аналогии с прозвищем  австралийского штата Квинсленд, который в 1922 году проголосовал за свой роспуск 27 июля 1950 года Фрейбергом по совету Холланда были назначены ещё четверо членов Совета. Также в состав «отряда самоубийц» включают ещё двух членов Законодательного совета, назначенных 15 марта 1950 года — Томаса Отто Бишопа (спикера Совета) и Уильяма Полсона.

31 декабря 1950 года Законодательный совет Новой Зеландии был официально упразднён. С тех пор Палата представителей является единственной палатой Парламента Новой Зеландии.

Список членов «отряда самоубийц» 
Ниже представлен полный список членов последнего состава Законодательного совета Новой Зеландии, проголосовавших за его роспуск.

Назначены 15 марта 1950 года 
  (1877—1952; назначен на второй срок (первый начался 9 марта 1943 года); спикер Законодательного совета с 1950 года)
  (1875—1960)

Назначены 22 июня 1950 года 
  (1877—1963)
  (1904—1968)
  (1889—1962)
  (1891—1975)
  (1874—1954)
  (1884—1957)
  (1890—1960)
  (1882—1973)
  (1895—1992)
  (1885—1964)
  (1883—1977)
  (1890—1959)
  (1883—1986)
  (1890—1966)
  (1887—1962)
  (1890—1963)
  (годы жизни неизвестны)
  (1902—1990)
  (1905—1990)
  (1896—1964)
  (1884—1966)
  (1879—1972)
  (1880—1966)
  (годы жизни неизвестны)

Назначены 27 июля 1950 года 
  (1883—1955)
  (1892—1963)
  (1888—1958)
  (1890—1952)

Особый случай 
 Апирана Нгата (1874—1950) (назначен, но не успел вступить в должность в связи со смертью; его заменил Хоэроа Марумару)

Примечания

Ссылки 
Abolition of the New Zealand Legislative Council in the 1966 Encyclopaedia of New Zealand 

Упразднённые верхние палаты парламентов
Политика Новой Зеландии
Политические термины Новой Зеландии
Члены Законодательного совета Новой Зеландии